The Saleslady – cortometraggio del 1912 diretto da George Nichols
The Saleslady – film del 1916 diretto da Frederick A. Thomson